Fairlight CMI (Computer Musical Instrument), qui voit le jour en 1979, est un des premiers échantillonneurs et synthétiseurs numériques.
 Fairlight, un jeu vidéo sorti en 1985.
 Fairlight est un groupe de démo et de warez.

Toponyme 

 Fairlight, un village en Saskatchewan au Canada ;
 , une banlieue de Sydney en Australie.